Csen Cseng (1365–1457) kínai utazó, diplomata
 Csen Cseng (1897–1965) kínai politikus és katona a Kínai Köztársaságban
 Csen Cseng (1992) kínai úszó, olimpikon